Daniel „Dani“ Sordo Castillo (* 2. Mai 1983 in Torrelavega, Kantabrien) ist ein spanischer Rallyefahrer.

Karriere

Anfänge 
Daniel Sordo begann seine Karriere mit Motocross. Bevor er 1999 in den Rallyesport wechselte, feierte er Erfolge im Offroad-Motorradsport, im Kartsport und bei Tourenwagenrennen. Nach zwei Jahren regelmäßigen Teilnahmen bei spanischen Rallye-Läufen gab er 2003 sein WRC-Debüt bei der Rallye Katalonien. 2004 gewann er in einem Citroën C2 S1600 die Spanische Junior-Meisterschaft. Im Jahr 2005 wurde er im selben Fahrzeug Junioren-Weltmeister und spanischer Meister. Ab 2005 war Marc Martí, der früher gemeinsam mit Doppelweltmeister Carlos Sainz ein Team bildete, Sordos Beifahrer.

Werksfahrer bei Citroën (2006–2010) 

2006 erhielt Daniel Sordo einen Platz im dritten Citroën Xsara WRC des Kronos-Racing-Teams, welches in diesem Jahr das Citroën World Rally Team bildete. Nachdem er die ersten acht Rallyes mit dem Vorjahres-Fahrzeug bestritten hatte, ersetzte er für die weiteren acht WM-Rallyes Xavier Pons im zweiten Kronos-Xsara, der auf aktuellem technischen Stand war. Nun durfte er auch Punkte für die Herstellerwertung sammeln. Ihm gelangen 2006 insgesamt zwei zweite und zwei dritte Plätze. Ab 2007 wurde er als zweiter Stammpilot neben Sébastien Loeb bei Citroën eingesetzt. Als Werksfahrer bei Citroën erzielte Sordo fünfzehn 2. Plätze und zehn 3. Plätze, gewann aber keinen WM-Lauf, während sein Teamkollege Loeb von WM-Titel zu WM-Titel fuhr. In der Saison 2010 trennte sich Sordo von seinem Beifahrer Marc Martí, Diego Vallejo wurde Martís Nachfolger. Bei den letzten drei Rallyes der Saison 2010 musste Sordo mit dem Citroën-Nachwuchsfahrer Sébastien Ogier die Plätze tauschen, da dieser im selben Jahr für das Citroën-Junioren-Team bereits eine Rallye gewonnen hatte. Da Ogier für das Werksteam einen zweiten Sieg bei der Rallye Japan herausfuhr, wurde Sordo im Citroën-Werksteam ab der Saison 2011 endgültig durch Sébastien Ogier ersetzt.

Wechsel zu Mini (2011, 2012) 
An der Saison 2011 nahm Sordo mit einem Mini WRC für das neugeschaffene Mini WRC Team teil. Das Auto wurde in einer Zusammenarbeit mit Prodrive entwickelt. Sein neuer Beifahrer wurde Carlos del Barrio. Mit Sordo und seinem Teamkollegen Kris Meeke nahm das Mini WRC Team in der Saison 2011 an sechs Rallyes teil: Italien, Finnland, Deutschland, Frankreich, Katalonien und Wales. Das diente zur Vorbereitung für den kompletten Einsatz der Saison 2012, wo dann auch um Markenpunkte gefahren werden sollte.

Auf Sardinien erreichte Sordo, bei seinem ersten Einsatz mit dem Mini, gleich den sechsten Gesamtrang. In Finnland schied er wegen eines verstopften Kühlers, auf der letzten Etappe, aus. Bei der Rallye Deutschland erzielte Sordo mit Rang drei den ersten Podiumsplatz für das Mini-Team und bekam die Spirit of the Rally-Auszeichnung verliehen. Bei der Rallye Frankreich, der vierten Rallye-Teilnahme von Sordo und Mini, überraschte Sordo positiv, als er den ersten Tag als Gesamtführender beendete und die erste Wertungsprüfungs-Bestzeit für das Mini-Team einfuhr. Am nächsten Tag wechselte die Führung zwischen Sordo, seinem Nachfolger bei Citroën Ogier und Petter Solberg mehrfach hin und her. Letztendlich beendete Sordo die Rallye Frankreich mit einem Rückstand von 6, 3 Sekunden hinter Ogier als Zweiter. Während seiner Heimrallye in Katalonien erfüllte Sordo seine eigenen Erwartungen nicht ganz und wurde Vierter.

Nach sechs Teilnahmen bei dreizehn Rallyes belegte Sordo zu Saisonende den achten WM-Platz in der Fahrerwertung.

Das Mini WRC Team hatte ernsthafte Probleme mit der Finanzierung des Projekts, da es nicht gelang einen Sponsor zu finden. Von der kompletten Teilnahme an der Saison 2012 sind acht von dreizehn Rallyes für Sordo übrig geblieben. Vor der Saison mussten Testfahrten abgesagt und geplante Ausbaustufen des Fahrzeuges verschoben werden. An der Rallye Monte Carlo nahm Sordo teil und erreichte mit dem Vorjahres-Mini WRC den überraschenden zweiten Gesamtrang. Bei der Rallye Argentinien fuhr Sordo einen Ford Focus RS WRC anstelle des verletzten Jari-Matti Latvala. Am Ende der Saison war Sordo 11. in der WM mit 51 Punkten.

Rückkehr zu Citroën (2013) 

Im Jahr 2013 kehrte Dani Sordo zu Citroën zurück, Mikko Hirvonen war sein neuer Teamkollege. Mit dem DS3 WRC gelang ihm in Monte Carlo als Dritter den Sprung auf das Siegerpodest. Drei weitere Podestplätze kamen im Verlauf der Saison dazu, jeweils Platz 2 in Griechenland und Frankreich und er gewann seinen ersten Rallye-WM-Lauf bei der Rallye Deutschland. In der Gesamtwertung wurde Sordo fünfter und lag damit einen Rang hinter Hirvonen, der allerdings keine Rallye gewinnen konnte in diesem Jahr.

Beim Werksteam von Hyundai (seit 2014 ) 

Im Jahr 2014 fuhr Sordo beim Team von Hyundai, dass in die Rallye-WM neu eingestiegen ist. Die komplette Saison durfte er zwar nicht fahren, dafür kehrte Marc Martí als Beifahrer zurück zu Sordo ins Auto. Mit einem zweiten Rang bei der Rallye Deutschland realisierte er sein bestes Saisonresultat. Sein Teamkollege Thierry Neuville gewann die Rallye und Hyundai konnte einen Doppelsieg feiern. Mit 40 Punkten wurde Sordo Zehnter in der Fahrer-Weltmeisterschaft.

Auch 2015 war Sordo mit dem Hyundai i20 WRC unterwegs. In dieser Saison bestritt er alle Weltmeisterschaftsläufe außer die Rallye Schweden. Nach einem Sturz vom Fahrrad musste er pausieren wegen Rippenbrüchen. In der Fahrer-Weltmeisterschaft wurde Sordo achter mit 89 Punkten. 2016 verbesserte sich der Spanier auf den fünften Gesamtrang mit zwei zweiten Plätzen als beste Resultate. Gegen seine Teamkollegen Thierry Neuville und Hayden Paddon hatte er jedoch das Nachsehen.

2017 erreichte Sordo wieder zweimal das Podest und landete auf dem sechsten Gesamtrang in der WM. Seit 2018 fährt Sordo keine komplette Saison mehr, er startete nur noch bei ausgewählten WM-Läufen, das dritte Auto des Teams teilte er sich mit Hayden Paddon. Dennoch fuhr Sordo zweimal aufs Podest im Verlauf der Saison, zog als Neunter jedoch nicht nur gegen Neuville und Paddon, sondern auch gegen den neuen zweiten Fahrer Andreas Mikkelsen den Kürzeren. In derselben Saison kehrte Carlos del Barrio als Beifahrer zurück.

2019 teilte sich Sordo das Auto mit Sébastien Loeb, der nach 20 Jahren bei Citroën zu Hyundai gewechselt war. Bei der Rallye Sardinien gewann Sordo seine erste Rallye mit dem Hyundai i20 Coupe WRC. Am Ende der Saison belegte er mit 89 Punkten den achten Gesamtrang. Auch 2020, nachdem der amtierende Weltmeister Ott Tänak als Ersatz für Mikkelsen neu ins Team gekommen war, wird Dani Sordo für Hyundai fahren. Es ist vorgesehen, dass er bei einigen Rallyes antreten wird, zuletzt bei der Rallye Mexiko. Erneut gewann Sordo die Rallye Sardinien und wurde erneut Gesamtachter.

2021 teilt sich Sordo sein Auto nach Loebs Rücktritt mit Craig Breen. Bei der Rally Monte Carlo wurde er Fünfter.

Einzelergebnisse

WRC

WRC-Siege

Weblinks 

 Offizielle Website von Daniel Sordo (span.)
 Ergebnisse und Statistiken auf eWRC-results.com
 Statistiken auf juwra.com

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Spanien)
Person (Kantabrien)
Spanier
Geboren 1983
Mann